Ел Хагвар има више значења:

 Ел Хагвар (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хагвар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хагвар (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хагвар (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Хагвар (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хагвар (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хагвар (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хагвар (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику